„Вие също ли сте човек?“ (; ) е южнокорейски сериал, който се излъчва от 4 юни до 6 август 2018 г. по KBS2.

Сюжет 
О Ро-ра, известен учен, беше принудена да се раздели с малкия си син Нам Шин. За да се справи с загубата си, през годините тя изгражда различни Ей Ай роботи, моделирани след него, именувайки ги Nam Shin I, II и III. Десетилетия по-късно, след като преживява опит за живота си, Нам Шин се изпада в кома. За да защити позицията си на наследник на хайбол, Ро-ра изпраща Нам Шин III да заеме неговото място и да изпълни задълженията си.

Канг Со-бонг беше член на департамента по сигурността на Нам Шин, докато тя беше позорно уволнена. Тя става телохранителят на Нам Шин III, решен да стигне до дъното на странните му коментари и поведение. Въпреки това, тя получава повече от това, за което се е пазарила, когато започне да пада за него - и трябва да го пази от хората, които са се опитали да убият Нам Шин.

Актьори 
 Со Канг-джун – Нам Шин / Нам Шин III
 Гонг Сунг-йон – Канг Со-бонг
 И Джун-хьок – Джи Йонг-хун
 Пак Хван-хи – Со Йе-на
 Ким Сонг-рьонг – О Ро-ра
 Ю О-сунг – Со Джонг-гил
 Пак Йонг-гю – Нам Гън-хо

Източници

Външни препратки 
 

Южнокорейски сериали
Драматични сериали
Научнофантастични сериали
Сериали на Кей Би Ес